Набемба:

 Набемба (гора) — самая высокая гора на территории Республики Конго
 Башня Набемба — высотное здание в столице Республики Конго, г. Браззавиле